Ducati Desmosedici es el nombre otorgado a la serie de motos de la casa Ducati para competir en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en la categoría de MotoGP.

Antecedentes 
Ducati entró en el mundial de MotoGP en el año 2003 con la moto Ducati Desmosedici GP3. Hasta la fecha el equipo ha podido conseguir 2 títulos mundiales, uno de la mano del piloto australiano Casey Stoner, con la Ducati Desmosedici GP7, en el año 2007. Y el otro título de la mano de Francesco Bagnaia con la Ducati desmosedici GP22 en el año 2022

Características técnicas 
El nombre Desmosedici, se puede abreviar en D16, y hace referencia al tipo de motor, actualmente único en su género, y que es su sello de identidad. El motor usa un sistema desmodrómico (Desmo-) y está basado en un motor V4 de cuatro cilindros, dos a dos, haciendo una doble V, con cuatro válvulas por cilindro. La GP7, donde el número hace referencia al año de pilotaje, fue pilotada por el australiano Casey Stoner ganando el Mundial de MotoGP 2007.

Modelos de motos 
 2003 - Ducati GP3  ( Troy Bayliss,  Loris Capirossi)
 2004 - Ducati GP4  ( Troy Bayliss,  Loris Capirossi)
 2005 - Ducati GP5  ( Loris Capirossi,  Carlos Checa,  Shinichi Ito)
 2006 - Ducati GP6  ( Loris Capirossi,  Sete Gibernau,  Troy Bayliss,  Alex Hofmann)
 2007 - Ducati GP7  ( Casey Stoner,  Loris Capirossi)
 2008 - Ducati GP8  ( Casey Stoner,  Marco Melandri)
 2009 - Ducati GP9  ( Casey Stoner,  Nicky Hayden,  Mika Kallio)
 2010 - Ducati GP10 (Casey Stoner,  Nicky Hayden)
 2011 - Ducati GP11 ( Valentino Rossi,  Nicky Hayden)
 2012 - Ducati GP12 ( Valentino Rossi,  Nicky Hayden)
 2013 - Ducati GP13 ( Andrea Dovizioso,  Nicky Hayden,  Michele Pirro)
 2014 - Ducati GP14 ( Andrea Dovizioso,  Cal Crutchlow,  Michele Pirro*)
 2015 - Ducati GP15 ( Andrea Dovizioso,  Andrea Iannone,  Michele Pirro)
 2016 - Ducati GP16 ( Andrea Dovizioso,  Andrea Iannone,  Michele Pirro,  Héctor Barberá)
 2017 - Ducati GP17 ( Jorge Lorenzo,  Andrea Dovizioso,  Michele Pirro)
 2018 - Ducati GP18 ( Jorge Lorenzo,  Andrea Dovizioso)
 2019 - Ducati GP19 ( Danilo Petrucci,  Andrea Dovizioso)
 2020 - Ducati GP20 ( Danilo Petrucci,  Andrea Dovizioso)
 2021 - Ducati GP21 ( Jack Miller,  Francesco Bagnaia)
 2022 - Ducati GP22 ( Jack Miller,  Francesco Bagnaia)
 2023 - Ducati GP23 ( Enea Bastianini,  Francesco Bagnaia)
 * Piloto invitado o de reemplazo.

Resultados en MotoGP

Sumario

Campeonatos Mundiales:
Constructores: 4 (2007, 2020, 2021, 2022)
Pilotos: 2 (Casey Stoner 2007, Francesco Bagnaia 2022)
Equipos: 3 (Ducati Marlboro Team 2007, Ducati Lenovo Team 2021, 2022)

Carreras ganadas: 70
2003: Capirossi 1 (1 en total)
2005: Capirossi 2 (2 en total)
2006: Capirossi 3, Bayliss 1 (4 en total)
2007: Stoner 10, Capirossi 1 (11 en total)
2008: Stoner 6 (6 en total)
2009: Stoner 4 (4 en total)
2010: Stoner 3 (3 en total)
2016: Iannone 1, Dovizioso 1 (2 en total)
2017: Dovizioso 6 (6 en total)
2018: Dovizioso 4, Lorenzo 3 (7 en total)
2019: Dovizioso 2, Petrucci 1 (3 en total)
2020: Dovizioso 1, Petrucci 1 (2 en total)
2021: Bagnaia 4, Miller 2, Martín 1 (7 en total)
2022: Bagnaia 7, Bastianini 4, Miller 1 (12 en total)

Poles: 71
2003: Capirossi 3 (3 en total)
2005: Capirossi 3 (3 en total)
2006: Capirossi 2, Gibernau 1 (3 en total)
2007: Stoner 5 (5 en total)
2008: Stoner 9 (9 en total)
2009: Stoner 3 (3 en total)
2010: Stoner 4 (4 en total)
2014: Dovizioso 1 (1 en total)
2015: Dovizioso 1, Iannone 1 (2 en total)
2016: Dovizioso 2, Iannone 1 (3 en total)
2018: Lorenzo 4, Dovizioso 2, Miller 1 (7 en total)
2020: Zarco 1 (1 en total)
2021: Bagnaia 6, Martín 4, Zarco 1 (11 en total)
2022: Bagnaia 5, Martín 5, Zarco 2, Di Giannantonio 1, Bastianini 1, Miller 1, Bezzecchi 1 (16 en total)

Podiums: 215
2003: Capirossi 6, Bayliss 3 (9 en total)
2004: Xaus 1, Capirossi 1, Bayliss 1 (3 en total)
2005: Capirossi 4, Checa 2 (6 en total)
2006: Capirossi 8, Bayliss 1 (9 en total)
2007: Stoner 14, Capirossi 4, Barros 1 (19 en total)
2008: Stoner 11, Elías 2 (13 en total) 
2009: Stoner 8, Hayden 1 (9 en total)
2010: Stoner 9, Hayden 1 (10 en total)
2011: Hayden 1, Rossi 1 (2 en total)
2012: Rossi 2 (2 en total)
2014: Dovizioso 2, Crutchlow 1 (3 en total)
2015: Dovizioso 5, Iannone 3, Petrucci 1 (9 en total)
2016: Dovizioso 5, Iannone 4, Redding 1 (10 en total)
2017: Dovizioso 8, Petrucci 4, Lorenzo 3 (15 en total) 
2018: Dovizioso 9, Lorenzo 4, Petrucci 1 (14 en total)
2019: Dovizioso 9, Miller 5, Petrucci 3 (17 en total)
2020: Miller 4, Dovizioso 2, Zarco 1, Bagnaia 1, Petrucci 1 (9 en total) 
2021: Bagnaia 9, Miller 5, Zarco 4, Martín 4, Bastianini 2 (24 en total)
2022: Bagnaia 10, Miller 7, Bastianini 6, Zarco 4, Martín 4, Bezzecchi 1 (32 en total)

Estos resultados están actualizados hasta el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2022.

Resultados Ducati Desmosedici
(Carreras en negrita indican pole position, carreras en cursiva indican vuelta rápida)

 * Temporada en curso.
Notas
1 Siendo su última carrera en MotoGP, Capirossi cambió su número en Valencia como un recuerdo de su compatriota Marco Simoncelli, fallecido en Sepang, al competir con el número 58 que usó Simoncelli, en lugar de su habitual número 65. En la documentación oficial de tiempos figura con el número 65.

Victorias

Títulos 

 Campeonatos de pilotos

 Campeonatos de equipos

 Campeonatos de constructores

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 

Motocicletas del Campeonato Mundial de Motociclismo
Desmosedici
Modelos de motocicletas de competición